Ше́лби () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Харлан.

История 

Округ Шелби был сформирован в  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Шелби составляет 1530 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 59
  Автострада 37
  Автострада 44
  Автострада 173
  Автострада 191

Соседние округа 

 Крофорд  (север)
 Одюбон  (восток)
 Касс  (юго-восток)
 Поттаваттами  (юг)
 Гаррисон  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,5 % составляли дети до 18 лет, 20,8 % люди возрастом более 65 лет. 50,5 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,6 % белых, 0,1 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 0,4 % азиатов, 1,3 % латиноамериканцев. 0,6 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16969. 9,4 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $47103.

Также 86,6 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 15,3 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы